Běh na 400 metrů žen na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 6. (rozběhy), 7. (semifinále) a 9. srpna (finále). Zvítězila Američanka Phyllis Francisová.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Rozběh 3

Rozběh 4

Rozběh 5

Rozběh 6

Semifinále

Semifinále 1

Semifinále 2

Semifinále 3

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Běh na 400 metrů žen na oficiálních stránkách IAAF

Ženy 400 metrů
Běh na 400 m